La Serie C 1964-1965 è stata la 27ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 20 settembre 1964 e il 16 maggio 1965, si è concluso con la promozione del , del  e della .

Stagione

Avvenimenti
Nel girone A il  decide di non iscriversi al campionato e di sciogliersi definitivamente.
Il , penultimo nel girone C la stagione precedente e altro retrocesso sul campo, viene ripescato dopo la mancata iscrizione della squadra milanese.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1965-1966. 
      Retrocesso in Serie D 1965-1966. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1965-1966. 
      Retrocesso in Serie D 1965-1966. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1965-1966. 
      Retrocesso in Serie D 1965-1966. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964